

Hydronymes 
La Largue est une rivière du Haut-Rhin,
Le Largue est un cours d'eau des Alpes-de-Haute-Provence,

Toponyme
 Largué est une commune dans la région du Centre-Est au Burkina Faso.

Marine 
Le largue est en navigation à voile une « allure » qui indique que le vent arrive à la perpendiculaire de l'axe du voilier.